Чепкок — кенийская фамилия. Известные носители:

 Чепкок, Бернард — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Чепкок, Винсент (род. 1988) — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Чепкок, Самуэль — кенийский бегун на средние дистанции.